O termo Pampilhosa pode referir-se a:
 Pampilhosa - freguesia no concelho da Mealhada
 Pampilhosa da Serra - município no distrito de Coimbra
 Pampilhosa da Serra - freguesia no concelho da Pampilhosa da Serra
 Ribeira da Pampilhosa - ribeira portuguesa afluente do rio Zêzere

Desambiguação